Ryan Martin – atleta statunitense
 Ryan Martin – attore 
 Ryan Martin – calciatore samoano
 Ryan Oneil Martin – cestista giamaicano naturalizzato britannico
 Ryan Martin – pugile statunitense